Дейв Майкл Бабич (; 23 травня 1961, м. Едмонтон, Канада) — колишній канадський хокеїст українського походження, грав на позиції захисника. Брат хокеїста Вейна Бабича.

Життєпис 
За родинними переказами, дід Дейва — Ілько Бабич (1902—?) — походив із Бродівщини, у 10-річному віці виїхав з батьками до Канади. За походженням українець.

На драфті НХЛ 1980 року був обраний командою ХК «Вінніпег Джетс».

Виступав за «Портленд Вінтергокс» (ЗХЛ), «Вінніпег Джетс», «Гартфорд Вейлерс», «Ванкувер Канакс», «Філадельфія Флайєрс», «Лос-Анджелес Кінгс», ХК «Амбрі-Піотта».

У чемпіонатах НХЛ — 1194 матчі (142+581), у турнірах Кубка Стенлі — 114 матчів (21+41).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 1981 і 1989 (17 матчів, 2+2).

Дейв Бабич після завершення ігрової кар'єри мешкає у Ванкувері та працює в системі ХК «Ванкувер Канакс».

У листопаді 2018 року Дейв і Вейн Бабичі вперше побували на своїй історичній батьківщині, провели майстер-клас у Новояворівську для «Галицьких Левів». 15 листопада 2018 р. з братом Вейном уперше побував у Бродах та у селі Білявцях, звідки власне походив дід Ілько.

Досягнення 
 Срібний призер чемпіонату світу (1989)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1983, 1984)

Статистика

Див. також 
 Український хокейний слід у Північній Америці

Примітки

Посилання 
 Oral History >Famous Ukrainian-Canadians  
 Профіль  на Eliteprospects  

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Задрафтовані «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Українці Канади